Cameron, angol családnév
 Amerikai Egyesült Államok
 Cameron, település Arizona államban, a Painted-sivatag területén
 Cameron, település Észak-Karolina államban
 Cameron, település Texas államban